Příjmení Rožánek, přechýleně Rožánková, nosí více osobností:

Rožánek
 Filip Rožánek – český novinář a mediální analytik
 Karel Rožánek (* 1972) – český novinář a reportér České televize
 Robert Rožánek (1852–1928) – rakouský podnikatel a politik českého původu

Rožánková
 Marta Drábková-Rožánková (1882–1958) – česká malířka a výtvarná pedagožka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení